Lacédémoniens peut désigner les
 habitants de Laconie
 habitants de Sparte, région de Laconie

Voir aussi 
 Lacédémon